Il singolare del torneo di tennis Toyota Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Chris Evert (finale)

 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Championships 1982